AMF kan syfta på:

 AMF – ett pensionsbolag som till lika delar ägs av Svenskt Näringsliv och LO
 AMF Fastigheter – ett svenskt fastighetsbolag, helägd av AMF Pensionsförsäkring AB
 AMF — IATA-kod för en flygplats i Papua Nya Guinea, se Ama Airport 
 AMF — amfibieförband inom den svenska marinen, se Amfibiekåren
 AMF — internationellt futsalorganisation, se Asociación Mundial de Futsal
 AMF — ett filmbolag inom Försvarsmakten, se Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm
 AMF-Harley Davidson — namnet på Harley Davidson när AMF Inc. ägde